Nassauplein (Amsterdam)
 Nassauplein (Delft)
 Nassauplein (Den Haag)
 Nassauplein (Haarlem)